Schola Cantorum (łac. Szkoła Chóralna) – prowadzona przy katedrach przez prezbitera w osobie kantora;
 Schola Cantorum – Schola Cantorum de Paris;
 Schola Cantorum – Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej;
 Schola Cantorum – chór mieszany przy I LO w Knurowie;
 Schola Cantorum – włoski zespół wokalny